Spahn är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Claus Spahn
 Martin Spahn 
 Peter Spahn, flera personer
 Peter Spahn (historiker)
 Peter Spahn (politiker)

Tyska efternamn